El nombre Amelia ha sido usado por un ciclón tropical en el océano Atlántico, y por dos ciclones en el océano Pacífico, al norte de Australia.

Atlántico:
 1978 - Tormenta tropical Amelia.

Región australiana:
 1975 - Tormenta tropical Amelia. 
 1981 - Tormenta tropical Amelia.